Blon ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Blon (1861–1945), deutscher Komponist und Dirigent
 Werner von Blon (1929–2009), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Blon steht für:

 Blon (Weißrussland), eine weißrussische Ortschaft in der Minskaja Woblasz

Siehe auch:
 Le Blon